Saturn er den 6. planet i vort solsystem. 

Saturn har også følgende betydninger:

 Saturnus – en romersk gud.
 Saturn (roman) – en roman af Henrik Bjelke.
 Saturn (raketserie) - raketserie udviklet i slutningen af 1950'erne og benyttet til Apollo-programmet.
 Saturn V – en rumraket til brug for det amerikanske måneprogram Apollo.
 Saturn (bilmærke) - et bilmærke under General Motors
 Saturn (butikskæde) - en tysk butikskæde